Си́няя Борода́:

 Синяя Борода — легенда о коварном муже — убийце многих женщин, впервые описанная Шарлем Перро. Прототипом персонажа послужил маршал Франции Жиль де Ре.
 В театре
 «Рауль, Синяя борода» () — опера Андре Гретри (1789) и балеты на эту музыку (в т. ч. Галеотти, 1808).
 «Синяя борода» — балет Огюста Вестриса на музыку Роберта фон Галленберга (театр «Сан-Карло», 1817). Переставлялся Жаном Розье (1824) и Паоло Саменго (1831). 
 «» — оперетта Жака Оффенбаха (1866).
 «Синяя борода» — балет-феерия Мариуса Петипа на музыку Петра Шенка (1896).
 «» — опера Белы Бартока по либретто Белы Балажа (1918).
 В кино
 «Синяя борода» — немой короткометражный фильм-сказка Жоржа Мельеса (Франция, 1901).
 «Синяя борода» — художественный фильм Эдварда Дмитрыка (Франция, Италия, ФРГ, 1972).
 «Синяя борода» — двухсерийный фильм Романа Фокина (Россия, 2008).
 «Очень синяя борода» — рисованный мультфильм для взрослых Владимира Самсонова (СССР, 1979).
 В литературе
 «Синяя борода» — роман Курта Воннегута (1987).
 «Синяя борода» — книга Амели Нотомб.

См. также 
 Чёрная Борода (значения)
 Ландрю, Анри Дезире (1869—1922) — французский серийный убийца, за свой почерк получивший прозвище «Синяя борода».